UCG est un codon, qui signifie :
 sérine, selon le code génétique.

Code 
 UCG est le code du groupe bancaire italien Unicredit

Code génétique